Безбо́жник — многозначный термин:

 Безбожник — человек, не верящий в Бога (атеист).
 Безбожник (газета) — журнал, издававшийся союзом воинствующих безбожников в СССР.
 Безбожник (журнал) — газета, издававшаяся союзом воинствующих безбожников в СССР. 
 Безбожник у станка — журнал московского комитета ВКП (б), издававшийся в СССР с декабря 1923 по 1931 год .

 Топоним
 Безбожник — посёлок в Гордеевском районе Брянской области.
 Безбожник — посёлок в Мурашинском районе Кировской области.

 Безбожник — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Безбожник — посёлок в Сосковском районе Орловской области.
 Безбожник — посёлок в Алатырском районе Чувашии.
 Безбожник — посёлок в Чечерском районе Гомельской области Белоруссии.
 Безбожник — название посёлка Луч Новоусманского района Воронежской области до 2009 года.
 Безбожник — станция Горьковской железной дороги.

 «Безбожница» — фильм производства США, 1929.
  — фильм производства Израиля, 2007.
  — фильм производства Болгарии, 2016.

См. также 

 Журнал «Новый безбожник».
 Иллюстрации журнала «Безбожник у станка».